Smilla steht für:

 Smilla (Vorname), weiblicher Vorname
 Smilla (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift

Siehe auch:
 Fräulein Smillas Gespür für Schnee
 Smila (Begriffsklärung)